Prima Lega 1986-1987 – torneo di calcio femminile
 Prima Lega 1986-1987 – torneo di calcio maschile